Анатолий Андрющенко:
 Андрющенко, Анатолий Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Андрющенко, Анатолий Иванович — учёный, ректор Саратовского политехнического института.